Butino es el nombre de dos isómeros geométricos de fórmula C4H6:
 1-butino (CH≡C-CH2-CH3)
 2-butino (CH3-C≡C-CH3)